Michael McDowell peut désigner :
 Michael McDowell (1950-1999), écrivain et scénariste américain ;
  (1951-), homme politique irlandais ;
 Michael P. Kube-McDowell (1954-), écrivain américain de science-fiction ;
 Michael McDowell (1984-), pilote automobile américain.